Střelice est un toponyme qui peut désigner :

Střelice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Střelice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Střelice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie